Шлайфер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шлайфер, Виталий Григорьевич (1946—2014) — украинский коллекционер, бизнесмен и писатель.
 Шлайфер, Генрик (род. 1947) — польский экономист и политолог, профессор Варшавского университета.